A — літера латинської абетки.
 A — символ, яким позначається амінокислота аланін
 
 Вітамін A